Анато́лий Дени́сов:
 Денисов, Анатолий Алексеевич (1934—2010) — советский и российский учёный, народный депутат СССР.
 Денисов, Анатолий Егорович (род. 1957)  — советский и российский художник.
 Денисов, Анатолий Михайлович (1915—1978) — Герой Советского Союза.